Lista localităților din Sicilia cuprinde 390 de comunități din provinciile Agrigent (AG), Catania (CT), Caltanissetta (CL), Enna  (EN), Messina (ME), Palermo (PA), Ragusa (RG), Syrakus (SR) și Trapani (TP), care aparțin de Regiunea Autonomă Sicilia, (ital.: Regione Siciliana), Italia.

Vezi și
Lista orașelor din Italia

Liste Italia